

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ayman Nahas, acteur arabe israélien de cinéma et de théâtre, également dramaturge ;
 Charbel Nahas,(1954- ), économiste et ingénieur polytechnicien libanais ;
 Gabriel Nahas, (1920-2012), médecin français ;
 Jacqueline Nahas, (1924-1984), journaliste libanaise ; 
 Nicolas Nahas, (1946- ), homme politique libanais ;

Homonymie
Homonymie de patronyme